Гришино — название населённых пунктов:

Россия 
Алтайский край
 Гришино — село в Заринском районе.

Владимирская область
 Гришино — деревня в Александровском районе.
 Гришино — село в Гороховецком районе.

Вологодская область
 Гришино — деревня в Белозерском районе.
 Гришино — деревня в Великоустюгском районе.
 Гришино — деревня в Вологодском районе.
 Гришино — деревня в Харовском районе.

Ивановская область
 Гришино — деревня в Юрьевецком районе.

Калужская область
 Гришино — деревня в Износковском районе.

Костромская область
 Гришино — деревня в Буйском районе.
 Гришино — село в Галичском районе.

Крым
 Гришино — село в Первомайском районе.

Курская область
 Гришино — посёлок в Дмитриевском районе.

Ленинградская область
 Гришино — деревня в Подпорожском районе.

Марий Эл
 Гришино — деревня в Советском районе.

Московская область
 Гришино — деревня в Дмитровском районе.
 Гришино — село в Коломенском районе.
 Гришино — деревня в Чеховском районе.

Нижегородская область
 Гришино — деревня в Варнавинском районе.
 Гришино — деревня в Ковернинском районе.
 Гришино — деревня в Чкаловском районе.
 Гришино — деревня в Шахунском районе.

Пензенская область
 Гришино — деревня в Тамалинском районе.

Пермский край
 Гришино — деревня в Сивинском районе.

Псковская область
 Гришино — деревня в Бежаницком районе.
 Гришино — деревня в Переслегинской волости Великолукского района.
 Гришино — деревня в Черпесской волости Великолукского района.
 Гришино — деревня в Боталовской волости Куньинского района.
 Гришино — деревня в Каськовской волости Куньинского района.
 Гришино — деревня в Локнянском районе.
 Гришино — деревня в Выборской волости Новоржевского района.
 Гришино — деревня в Жадрицкой волости Новоржевского района.
 Гришино — деревня в Окнийской волости Новосокольнического района.
 Гришино — деревня в Руновской волости Новосокольнического района.
 Гришино — деревня в Опочецком районе.
 Гришино — деревня в Островском районе.
 Гришино — деревня в Псковском районе.
 Гришино — деревня в Пустошкинском районе.
 Гришино — деревня в Пушкиногорском районе.
 Гришино — деревня в Себежском районе.

Рязанская область
 Гришино — село в Клепиковском районе.

Свердловская область
 Гришино — деревня в Таборинском районе.

Смоленская область
 Гришино — деревня в Вяземском районе.
 Гришино — деревня в Монастырщинском районе.
 Гришино — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область
 Гришино — деревня в Конаковском районе.
 Гришино — деревня в Гришинском сельском поселении Оленинского района.
 Гришино — деревня в Ржевском районе.
 Гришино — деревня в Селижаровском районе.
 Гришино — деревня в Торопецком районе.

Томская область
 Гришино — село в Молчановском районе.

Чувашия
 Гришино — село в Янтиковском районе.

Ярославская область
 Гришино — деревня в Брейтовском районе.
 Гришино — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Гришино — деревня в Любимском районе.
 Гришино — деревня в Рыбинском районе.

Украина 
 Гришино — село в Покровском районе Донецкой области.
 Гришино — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Гришино — до 2016 года название села Гавриловка в Роменском районе Сумской области.
 Гришино — прежнее название города Покровск Донецкой области.

См. также 
 
 Гришино-1 
 Гришино-2
 Новое Гришино